Red Eye (filme) — suspense de Wes Craven
Red eye (bebida) — variante de café espresso
Redeye — tira  de quadrinhos

Ver também 
Efeito dos olhos vermelhos — nas fotografias

Desambiguação